Stade olympique millavois (football)
 Stade olympique millavois rugby Aveyron